Die 50. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  50. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  50. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  50. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  50. Division (Königreich Italien)
  50. Division (Japanisches Kaiserreich)
  50. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  50th (Northumbrian) Division (Vereinigtes Königreich)
  50. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 Kesselschlacht bei Smolensk
  50. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Gepanzerte Verbände 
  50th Armored Division (Vereinigte Staaten)

Verbände Luftstreitkräfte 
  50th Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern